DeSoto County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 DeSoto County (Florida)
 DeSoto County (Mississippi)